Райхенберг (нем. Reichenberg) — топоним.

 Райхенберг (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Райхенберг (Рейнланд-Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Либерец (бывш. Рейхенберг) — город в Чехии, на реке Ныса-Лужицка, административный центр Либерецкого края и Либерецкого района.